Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1997 — тридцатый чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошел в Зноймо и Тршебиче (Чехия) с 12 апреля по 20 апреля 1997 года. Чемпионом Европы стала сборная Финляндии.

Группа А

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

За 7-е место

Германия выбыла в группу В

Призы и награды чемпионата

Группа В 
Матчи прошли 21 — 30 марта 1997 года в Мариборе (Словения).

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

За 7-е место

Норвегия вышла в группу A, Словения выбыла в группу C

Группа C 
Матчи прошли 12 — 16 марта в городах Меркуря-Чук и Георгени (Румыния).

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Стыковые матчи 

Великобритания вышла в группу В, Нидерланды выбыли в группу D.

Группа D 

Игры турнира прошли с 6 по 10 марта в Белграде, Союзная Республика Югославия.
Победитель, юношеская сборная Югославии, вышла в группу С чемпионата Европы 1998

Ссылки 
 Информация о турнире passionhockey.com

1997 год в хоккее
A
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Чехии
хоккей
Апрель 1997 года
Спорт в Чехии в 1997 году
Чемпионаты Европы в Чехии